Julienfelde ist 
ein  deutscher Ortsname:
 Julienfelde, eine Ortschaft im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Julianowo (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienfelde, ein Gut und eine Ortschaft im ostpreußischen Kreis Darkehmen/ Landkreis Angerapp, Ostpreußen, ab 1947: Jurjewo, wurde vermutlich vor 1988 an Kirpitschny (deutsch Luisenhof) in der Siedlung Nekrassowo (Kaliningrad, Osjorsk) angeschlossen, ist also ein nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland

und ein Namensteil:

 August von Saucken-Julienfelde (1798–1873), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Konstanz von Saucken-Julienfelde (1826–1891), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter